

Музика 

 Fun House — альбом гурту «The Stooges».
 Funhouse — альбом Pink.
 Funhouse — п'ята пісня з альбому.
 Funhouse Tour — тур у підтримку альбому.
 Fun House — альбом радіопрограми «The Bob and Tom Show».
 Funhouse — альбом гурту «Kid 'n Play».